Jake Brian Bidwell (Southport, 21 maart 1993) is een Engels voetballer die sinds 2022 onder contract staat bij Coventry City FC.

Clubstatistieken

Clubcarrière 
Jake Bidwell ging op elfjarige leeftijd deel uitmaken van de jeugdopleiding van Everton FC. Hij zat voor het eerst bij het eerste elftal tijdens de wedstrijd tegen BATE Borisov op 17 december 2009 en speelde de volle negentig minuten mee. In november 2011 werd Bidwell verhuurd aan Brentford FC, aanvankelijk tot 8 januari 2012 maar door zijn goede spel werd de uitleenbeurt verlengd tot aan het einde van het seizoen. Het volgende seizoen werd hij opnieuw verhuurd aan die club en uiteindelijk tekende hij op 17 juni 2013 een contract dat hem voor drie jaar aan Brentford bond. Tijdens zijn jaren in Brentford was hij een vaste kracht en nadat Kevin O'Connor zijn schoenen aan de wilgen hing werd Bidwell de nieuwe aanvoerder van het team.

Op 1 juli 2016 maakte hij de overstap naar clubrivaal Queens Park Rangers FC waar hij een driejarig contract tekende. Hij scoorde zijn eerste competitiedoelpunt voor The R's op 13 maart 2018 in de wedstrijd tegen Aston Villa.

Internationale carrière 
Bidwell kwam voor verschillende vertegenwoordigende Engelse jeugdelftallen uit. Zo speelde hij enkele kwalificatiewedstrijden voor Engeland -19 in 2011 en 2012.

Zie ook 
Lijst van spelers van Queens Park Rangers FC

Externe links 
Profiel van Jake Bidwell in Soccerbase

Engels voetballer